Мясово — название населённых пунктов в России:

 Мясово — деревня в Новоржевском районе Псковской области.
 Мясово — деревня в Пустошкинском районе Псковской области.